

Алпіна — місто, штат Арканзас
 Алпіна — місто, штат Мічиган
 Алпіна — місто, штат Південна Дакота